

Patronyme 

 Famille de Villèle
 Guillaume-Aubin de Villèle  (1770-1841), prélat français, archevêque de Bourges ;
 Joseph de Villèle (1773-1854), personnalité politique française ;
 Auguste de Villèle (1858-1943), son petit-neveu, poète français ;
 Véronique de Villèle (1948-), animatrice de télévision et coach sportive française.

Toponyme 

 Villèle, ancienne commune française de la Haute-Garonne ;
 Villèle, lieu-dit de la commune française de Saint-Paul à La Réunion ;
 Domaine de Villèle, domaine agricole de l'île de La Réunion ;
 Musée de Villèle, musée français d’histoire à l’île de La Réunion.